Биг Лејк има више значења:
 Биг Лејк (Аљаска)
 Биг Лејк (Вашингтон)
 Биг Лејк (округ Карлтон, Минесота)
 Биг Лејк (Тексас)
 Биг Лејк (Мисури)